Эсслер — фамилия. Известные носители:

 Эсслер, Ванесса (род. 1988) — итальянская актриса и фотомодель.
 Эсслер, Вильгельм (род. 1940) — немецкий философ и логик.
 Эсслер, Дебора (род. 1976) — французская поэтесса.